Дорожки  — топоним:

Беларусь 
 Дорожки — деревня, Повятский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Дорожки — деревня, Язненский сельсовет, Миорский район, Витебская область